Billing (film)
 Billing – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Billing – rachunek szczegółowy
 EBPP – elektroniczna prezentacja i płacenie rachunków